Георгий Прокопьевич Загайнов (21 сентября 1922, дер. Шуглянур, Вятская губерния — 16 марта 2000, Челябинск) — капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Георгий Загайнов родился 21 сентября 1922 года в деревне Шуглянур. Окончил начальную школу в Никулятах. В 1938 году Загайнов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1942 году он окончил курсы младших лейтенантов. С апреля того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К сентябрю 1943 года гвардии лейтенант Георгий Загайнов командовал сапёрным взводом 32-го гвардейского стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

В ночь с 28 на 29 сентября 1943 года взвод Загайнова одним из первых переправился через Днепр в районе деревни Глушец Лоевского района Гомельской области Белорусской ССР. Под массированным немецким огнём он строил мостики, плоты и другие плавсредства. Действия взвода во многом содействовали успеху захвата и удержания плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии лейтенант Георгий Загайнов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2948.

После окончания войны Загайнов продолжил службу в Советской Армии. В 1955 году в звании капитана он был уволен в запас. Проживал в Челябинске, работал заместителем начальника охраны Челябинского молочного комбината.

Умер 16 марта 2000 года, похоронен на .

Был также награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, рядом медалей.

Память 

 Имя Героя увековечено на мемориальной доске в честь Героев Советского Союза — уроженцев Кировской области в парке Дворца пионеров города Кирова

 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.

 На могиле героя установлен надгробный памятник.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 

Сапёры Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Командиры взводов в Великой Отечественной войне